In 2018/19 werd het twaalfde seizoen van de I-League gespeeld voor voetbalclubs uit India. Chennai City werd kampioen.

Eindstand 
De wedstrijd tussen Minerva Punjab en Real Kashmir werd uitgesteld, maar uiteindelijk niet gespeeld, beide teams kregen één punt.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Indisch voetbalseizoen
I-League